Vissering ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus Davids Vissering (1688–1766), Gründer einer Tabakfabrik in Leer
 Friedrich Vissering (1826–1885), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Simon Vissering (1818–1888), holländischer  Nationalökonom und Statistiker

Siehe auch:
 Vischering